Silene steht für:

 die Silenoi, Söhne des Silenos und der Nymphen, Mischwesen aus Mensch und Pferd der griechischen Mythologie – in der Einzahlform ein Silen
 Die botanische Gattung Silene aus der Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae), siehe Leimkräuter
 Silene (Lettland), Ort im Bezirk Daugavpils in Lettland, wichtiger Grenzübergang nach Belarus

Siehe auch:
 Silenen